Великобритания принимала участие в Евровидении 1961, проходившем в Каннах, Франция. На конкурсе её представил поп-дуэт The Allisons с песней «Are you sure?», выступавший под номером 15. В этом году страна заняла вновь второе место, получив 24 балла. Комментаторами конкурса от Великобритании в этом году стали Том Слон и Пит Мюррей, а глашатаем — Майкл Аспел.

Национальный отбор 

Финал национального отбора состоялся 15 февраля 1961 года в телецентре BBC в Лондоне, победитель определялся 12 региональных жюри. Национальный отбор выиграл поп-дуэт The Allisons с песней «Are you sure» с отрывом в всего одно очко. В отборе также принимал участие Брайан Джонсон, представитель Великобритании на конкурсе в прошлом году.

Страны, отдавшие баллы Великобритании 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Великобритании

Примечания 

Страны на «Евровидении-1961»